Raymond III de Roquefeuil, né vers 1230 et mort après 1281, est un seigneur rouergat du  siècle, membre de la famille de Roquefeuil-Anduze.

Ascendance 
Fils aîné de Arnaud I et de Béatrice d'Anduze, Raymond III hérite de toutes les possessions de sa famille. 

Il est notamment baron de Roquefeuil, seigneur d'Algues et comtor de Nant, ville de l'est du Larzac établie au confluent du ruisseau Durzon et de la rivière Dourbie, d'après le texte d'un accord entre son père et le comte de Rodez datant de  .

Mariage et succession 
Il épouse en 1259 Alazie de Châteauneuf du Tournel et reçoit une dot de 20 000 sols viennois. De ce mariage naissent : 

 Arnaud II, héritier universel qui entre dans les ordres et n'a pas de descendance ;
 Raymond IV qui héritera des biens de son frère et succédera à son père. Il épousera en 1287 Vaurie d'Albret, fille de Raymond, sire d'Albret ;
 Guillaume ;
 Béatrix, femme de Dragonet de Castelnau  ;
 Elisabeth ;
 Miracles ;
 Marquèze ;
 Yrdoine ;
 Guize.

Il teste en 1281 et substitue à Arnaud II ses autres fils, et à défaut leur substitue Deodat de Bosagues, fils d'Elis de Roquefeuil, sa sœur. Au cas où ledit Deodat décèderait sans enfant légitime, il lui substitue Henry, comte de Rodez. 

Alazie, sa femme, teste en 1287.

Croisades 

Il aurait participé à la croisade en 1252 comme en témoigne la présence de son nom et de son blason dans la grande salle des croisades au château de Versailles. 

Une lettre de change, conservée dans la collection Courtois de la Bibliothèque Nationale, mentionne également Raymond de Roquefeuil devant Jaffa à cette époque.

Notes et références

Articles connexes 
 Famille de Roquefeuil-Anduze
Croisade

Personnalité liée à l'Aveyron
Histoire de l'Aveyron
Noblesse du Rouergue et du Quercy
Personnalité française du XIIIe siècle
Famille de Roquefeuil-Anduze